Гейфельдер (нем. Heyfelder) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Гейфельдер, Йозеф (; 1860—1940) — немецкий публицист.
 Гейфельдер, Иоганн Фердинанд (1798—1869) — немецкий медик, доктор медицины и хирургии, профессор, педагог; д.с.с.
 Гейфельдер, Оскар Фердинандович (1828—1890) — немецкий медик, доктор медицины.